Iso Ristiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Ristluoto, ö, Egentliga Finland, Åbo, 
 Iso Ristiluoto (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar